Жирар () — фамилия и имя французского происхождения.

Фамилия 
 Жирар, Алексис Франсуа (1789—1870) — французский гравёр.
 Жирар, Альбер (1590—1634) — французский математик, живший и работавший в Нидерландах.
 Жирар, Бруно — французский профессиональный боксёр, чемпион мира.
 
 Жирар, Жюль (1825—1902) — французский учёный и историк литературы.
 Жирар, Кристин (род. 1985) — канадская тяжелоатлетка.
 Жирар, Нарсис (1797—1860) — французский скрипач и дирижёр.
 Жирар, Пьер Симон (1764—1836) — французский инженер.
 Жирар, Рене (1923—2015) — французский философ, культуролог, литературовед.
 Жирар, Рене (род. 1954) — французский футболист и тренер.
 Жирар, Самюэль (род. 1996) — канадский шорт-трекист.
 Жирар, Самюэль (род. 1998) — канадский хоккеист.
 Жирар, Стивен (1750—1831) — американский банкир и филантроп французского происхождения.
 Жирар, Филипп Анри (1775—1845) — французский инженер-механик и изобретатель льнопрядильной машины.
 Жирар, Франсуа (, род. 1963) — канадский кинорежиссёр.
 Жирар, Шарль Фредерик (1822—1895) — французский зоолог.

Известные по имени 
 Жирар I (граф Руссильона)
 Жирар II (граф Руссильона)

Другое 
 Жирар Руссильонский — эпос, входящий в Каролингский цикл.
 Жирар де Вьенн — поэма из «Жесты Гарена де Монглан».

См. также 
 
 Жирар-де-Сукантон — русский баронский род.

Примечания